Ernst Haeckel oder Ernst Häckel ist der Name folgender Personen:

* Ernst Haeckel (1834–1919), deutscher Mediziner, Zoologe und Naturphilosoph
 Ernst Häckel (General) (auch Ernst Haeckel; 1890–1967), deutscher Generalleutnant

Ernst Haeckel steht für:

 Ernst Haeckel (Schiff), deutsches Fischereiforschungsschiff